Gentleman (cantor) - artista alemão
 David Gentleman - artista inglês
 Gentleman (canção de Psy)
 Gentleman (canção de The Saturdays)

Desambiguação